Ган (, ) — прізвище.

Відомі носії прізвища 
 Андре Ган (,  13 серпня 1990) — німецький футболіст, півзахисник клубу «Боруссія» (Менхенгладбах).
 Ганс Ган (;  14 квітня 1914 —  18 грудня 1982) — німецький льотчик-ас (108 перемог), учасник Другої світової війни, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям.
 Ган Георгій Станіславович (1902—1964) — гігієніст, епідеміолог, доктор медичних наук, професор.
 Гіларі Ган (;  27 листопада 1979) — американська скрипалька, дворазова володарка «Греммі».
 Джозеф Ган (;  15 березня 1977) — американський діджей та бек-вокаліст нью-метал/репкор групи Linkin Park.
 Йоганнес Ган (;  2 грудня 1957) — австрійський та європейський політичний діяч, член Австрійської народної партії.
 Кетрін Ган (;  23 липня 1974) — американська акторка та комедіантка, відома за своєю роллю Лілі Лебовські в телесеріалі «Розслідування Джордан» (2001—2007) і Аґати Гаркнесс у Кіновсесвіті Marvel.
 Отто Ган (;  8 березня 1879 —  28 липня 1968) — німецький хімік, вчений-новатор в галузі радіохімії, який відкрив ядерну ізомерію (Уран Z) і розщеплення урану. Отримав Нобелівську премію з хімії за 1944. Гленн Сіборг назвав його «батьком ядерної хімії».
 Ган Яків Йосипович (1900—1968) — український радянський журналіст і театрознавець, театральний критик.
 Янош Ган (;  1995) — угорський футболіст, нападник.

Див. також 
 Ган (значення)